Danda ist der Familienname folgender Personen:

 Mahamadou Danda (* 1951), nigrischer Politiker, von 2010 bis 2011 Premierminister Nigers
 Bronislav Danda (* 1930), tschechoslowakischer Eishockeyspieler 

Danda steht für:
 Danda (Satzzeichen) in Schriftarten des Indischen Schriftenkreises
 Cham-Satzzeichen Danda aus dem Unicodeblock Cham
 Danda (Volk), afrikanisches Volk
 Danda (Einheit), ein indisches Längen- und Flächenmaß
 Guli Danda, indisches Straßenspiel